Lista medaliaților olimpici la bob cuprinde numai primele trei echipe care au câștigat medaliile de aur, argint și bronz.

Masculin

Bob 2

Bob 4

Feminin

Bob 2

Clasament masculin după numărul medaliilor

Clasament feminin după numărul medaliilor

Legături externe 
 Pagina oficială IOC (engl.)

Bob
Liste cu medaliații olimpici